Leonardo Bruno dos Santos Silva, mais conhecido como China (Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1980), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral direito.

Uma curiosidade a seu respeito é que ele foi descoberto por um cego. Seu Nildo, o ceguinho que o descobriu, deu o seguinte depoimento a respeito de China: "O segredo é ouvir as próprias crianças. Elas comentam que um colega deu uma lambreta, driblou de um jeito, de outro. Criança não mente jamais. Já dava para perceber que o China era bom de bola", garante.

Carreira 
China surgiu para o futebol no  em 1998. Atuou por vários clubes do Brasil, passou alguns anos pela Europa em 2005 e retornou ao Brasil no ano seguinte.

Em 2004 foi contratado pelo . Foi apresentado coincidentemente no dia do seu aniversário. Sua estréia aconteceu com vitória diante do São Caetano, depois desta, foram mais 31 partidas vestido a camisa rubro-negra e apenas um gol marcado, no empate contra o Paysandu PA no dia 7 de outubro de 2004. Ficou no Fla até o final de 2005, quando, com a chegada de Leonardo Moura e o inchaço no elenco, passou a ser pouco utilizado.

De 2008 até Janeiro de 2009 pertenceu ao  de Portugal, clube com o qual rescindiu. Em 2011 jogou no  onde foi campeão estadual, e jogou no America-RJ, até 2017, quando resolveu pendurar as chuteiras.

Títulos 
Volta Redonda
2004 - Campeonato Carioca (2ª divisão)
2005 - Copa Finta Internacional com o Volta Redonda
2005 - Campeão da Taça Guanabara com o Volta Redonda
2005 - Vice-campeão do Campeonato Carioca
2005 - Vice-campeão da Copa do Brasil

 
Campeonato Alemão - Segunda Divisão: 2006

ABC
2011 - Campeonato Potiguar

Ligações externas 
 
 Sambafoot

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo
Futebolistas do VfL Bochum
Futebolistas do ABC Futebol Clube
Futebolistas do Bangu Atlético Clube
Futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira
Futebolistas do America Football Club (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Volta Redonda Futebol Clube
Futebolistas do Paysandu Sport Club
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do Operário Ferroviário Esporte Clube
Futebolistas do Bonsucesso Futebol Clube
Futebolistas do Olaria Atlético Clube